Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 2008 probíhala v Zeleném olympijském tenisovém centru, ležícím v Pekingu. Soutěž se konala v období od 10. do 17. srpna 2008 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf.

Kvalifikace ani předkvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do dvouhry nastoupilo 64 tenistů z 33 zemí. Turnaj byl odehrán na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté medaile potřeba vyhrát sady tři. Tiebreak v rozhodující sadě se nehrál. Poprvé byly tenistům přiděleny body do žebříčku ATP.

Obhájce zlata z předchozí olympiády, Chilan Nicolás Massú startující na divokou kartu ITF, vypadl ve druhém kole se sedmým nasazeným Argentincem Davidem Nalbandianem.

Olympijský turnaj

Startovní pole 
Z elitní světové desítky do soutěže nezasáhl pouze devátý v pořadí Andy Roddick, jenž spolu s Richardem Gasquetem zvolili účast na amerických turnajích v rámci přípravy na US Open. Pro zdravotní problémy nenastoupili ani Chorvaté Ivo Karlović (horečka), Mario Ančić (mononukleóza) a Francouz Jo-Wilfried Tsonga (rehabilitace kolena). Vyjma Ančiće se další absentéři objevili na US Open, v týdnu po skončení pekingského turnaje.

Do olympijské dvouhry nastoupilo nejsilnější startovní pole od znovuzařazení tenisu do programu v roce 1988, respektive v dosavadní historii olympiády. Představilo se 17 z prvních 20 tenistů žebříčku ATP, včetně kompletní světové osmičky.

Pouze čtyři země – Francie, Španělsko, Česká republika a Spojené státy – měly v pavouku čtyři účastníky.

Nízko postavení hráči na žebříčku ATP z tenisově malých zemí, Salvadorec Rafael Arevalo a Tožan Komlavi Loglo, startovali na divokou kartu díky pozvání od Tripartitní komise. Arevalo jako historicky první salvadorský účastník olympijského tenisového turnaje, na úvod porazil 96. korejského muže žebříčku Leea Hyunga-taika. Ve druhé fázi vypadl se světovou jedničkou Federerem.

Z čínských hráčů zasáhli do dvouhry Sun Pcheng na divokou kartu ITF, a také Jü Sin-jüan s Cengem Šao-Süanem, kteří startovali z pozice náhradníků po odstoupení již kvalifikovaných tenistů.

Průběh 
V úvodním kole vypadli čtyři nasazení, světová pětka David Ferrer, šestka Andy Murray, Nicolás Almagro a Radek Štěpánek. Ve čtvrtfinále nečekaně prohrála švýcarská světová jednička Roger Federer s Američanem Jamesem Blakem. Švýcar, jenž dominoval světovému tenisu, si tak ani při třetí olympijské účasti neodvezl medaili ze singlové soutěže. Mezi poslední osmičku naopak pronikli tři nenasazení tenisté, Francouzi Paul-Henri Mathieu a Gaël Monfils, stejně jako Rakušan Jürgen Melzer.

Semifinále 
Po více než dvouhodiném boji porazil Rafael Nadal v třísetovém semifinále Novaka Djokoviće. Ještě dramtičtější průběh přinesl druhý duel o finálovou účast. Vítězně z něho odešel obhájce bronzového kovu Fernando González, když udolal Jamese Blakea poměrem 11–9 v závěrečné sadě. Po dohrání obvinil Američan soupeře z podvádění. Během Gonzálezova podání za stavu 8–9 ve třetím setu zahrál Blake prohoz, při kterém Chilan na síti uhnul raketou a nechal míč dopadnout za základní čáru. Američan si však stěžoval, že míček na 100 % tečoval rám rakety, což způsobilo změnu dráhy letu. Hlavní rozhodčí však žádný kontakt s raketou nezaznamenal a bod získal chilský tenista. González poté podržel podání a v další hře využil první brejkbol setu, aby navýšil náskok gamů na 10–9. Následně zápas dopodával do vítězného konce. Blake svou tiskovou konferenci téměř celou věnoval tématu etiky.

Utkání o medaile 
Olympijské zlato vybojoval druhý hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který zažíval premiérovou účast na olympiádě. Bodový zisk mu v následné pondělní aktualizaci žebříčku ATP z 18. srpna 2008 poprvé v kariéře dopomohl k 1. místu, kde ukončil rekordní šňůru 237 týdnů bez přerušení Rogera Federera. Ve finále přehrál chilskou turnajovou dvanáctku Fernanda Gonzáleze po setech 6–3, 7–6 a 6–3. Chilan tak jako šestý tenista historie, respektive čtvrtý muž a první od Charlese Winslowa, zkompletoval úplnou sadu olympijských medailí – zlata, stříbra a bronzu. Nadal si připsal 31. singlový titul kariéry a prodloužil sérii své finálové neporazitelnosti na osm zápasů.

Poražení semifinalisté odehráli utkání o bronzovou medaili. Vítězně z něho vyšel srbský hráč Novak Djoković po výhře nad osmým nasazeným Američanem Jamesem Blakem ve dvou setech. Djokovićovi patřila na tehdejším žebříčku ATP 3. příčka a Blakeovi 7. místo.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-35 se zápasem o 3. místo
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále o zlatou medaili
| 3rd=Zápas o bronzovou medaili

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=62
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2=| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=77
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=12
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=4
| RD1-seed6=3
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7= 
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=0
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8=| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=8
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=9
| RD2-seed2=12
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=11| RD2-seed3=3
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=4
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=1
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=12
| RD3-team1=
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=62
| RD3-score1-3=3
| RD3-score1-4= 
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=77
| RD3-score2-3=6
| RD3-score2-4= 
| RD3-score2-5= 

| 3rd-seed1=8
| 3rd-team1=
| 3rd-score1-1=3
| 3rd-score1-2=64
| 3rd-score1-3= 
| 3rd-seed2=3
| 3rd-team2=| 3rd-score2-1=6
| 3rd-score2-2=77
| 3rd-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=IP
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01={{nowrap|}}
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=IP
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=60
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=13
| RD2-team05=| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=13
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=3
| RD3-team04=| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=3
| RD4-team02={{nowrap|}}
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4='''Čtvrtfinále

| team-width=210
| RD1-seed01=6
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=65
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2008